Iota Normae pode se referir a:
Iota1 Normae
Iota2 Normae